Базар () — село в Загатальском районе Азербайджана. Входит в Чобанкёлский муниципалитет.

География 
Расположено к югу от районного центра Загатала.

Топонимика 
По преданию Базар как населённый пункт образовался от находившегося поблизости рынка.

История 
По сведениям камерального описания 1869 года Базаръ Алиабатского наибства населяли «мугалы», то есть азербайджанцы.

В своде статистических данных о населении Закавказского края 1886 года упоминается село Базаръ Кумурского сельского общества Закатальского округа. 89 дымов и 349 жителя, «татары» под которыми следует понимать азербайджанцев, причём все жители мусульмане-сунниты.

В 2012 году село сильно пострадало в результате землетрясения.

Население 

Согласно сведениям Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года село Базар вместе с селом Кумур образовывали Кумурское сельское общество. В Базаре насчитывалось 59 хозяйств, население числом 200 человек состояло в основном из азербайджанцев, указанных в источнике как «мугалы».

Примечания 

Населённые пункты Загатальского района Азербайджана